Косовец:
 Косовец — село в Городокском районе Львовской области Украины.
 Косовец — село в Болгарии, находится в Бургасской области, входит в общину Поморие.
 Косовец — горный хребет в Иркутской области России.